Утёнок — многозначный термин.

 Утёнок (мн. ч. утята) — птенец утки и селезня.
 Утёнок — остров архипелага Северная Земля.
 Утёнок — персонаж сказки Андерсена «Гадкий утёнок» и многочисленных .
 Утёнок — персонаж мультфильмов из серии «Утиные истории».
 Утёнок — прозвище автомобиля Citroen 2CV.
 «Утёнок» — советский мультфильм, реж. Иван Дружинин (1938).

См. также 
 Прекрасный утёнок
 Метод утёнка